Sıla significa "nostalgia per la casa o patria" en turc i s'utilitza com a nom de dona. Persones amb el nom Sıla inclouen:
 Sıla Gençoğlu - cantant pop turca, més coneguda com a Sıla
 Sıla Saygı - patinadora artístic turca
 Sıla Şahin - actriu alemanya d'ascendencia turca